una novel·la d'Ernest Hemingway del 1940 (títol original en anglès For Whom the Bell Tolls).
 una pel·lícula sobre la novel·la, dirigida per Sam Wood el 1943 amb el nom For Whom the Bell Tolls.